Пивно́й путч, известный также как путч Ги́тлера или путч Ги́тлера и Лю́дендорфа () — попытка государственного переворота, предпринятая лидером НСДАП Адольфом Гитлером и его сподвижниками 8 и 9 ноября 1923 года в Мюнхене. 

В прямом противостоянии нацистов и баварской полиции Веймарской республики в центре города (на площади Одеонсплац) 9 ноября погибли 16 нацистов и 4 полицейских. Путч привлёк внимание немецкой общественности к Гитлеру. Ему были посвящены заголовки первых страниц в газетах по всему миру. За его арестом последовал 24-дневный судебный процесс, который получил широкую огласку и стал платформой для пропаганды национал-социалистических идей его партии. Гитлер был признан виновным в государственной измене и приговорён к 5 годам лишения свободы. В Ландсбергской тюрьме он написал часть своей книги «Моя борьба» и через девять месяцев заключения 20 декабря 1924 года был условно-досрочно освобождён. Неудача переворота убедила его, что прийти к власти можно только правовым путём, используя все возможные средства пропаганды.

Предпосылки 

В январе 1923 года в Германии разразился кризис, причиной которого стала французская оккупация Рура. Правительство во главе с беспартийным рейхсканцлером Вильгельмом Куно призвало немцев к пассивному сопротивлению, приведшему к большому экономическому ущербу. Новое правительство во главе с рейхсканцлером Густавом Штреземаном 26 сентября 1923 года было вынуждено принять все требования Франции и в результате подвергалось нападкам как со стороны правых, так и со стороны коммунистов. Предвидя это, Штреземан добился введения президентом Эбертом с 26 сентября 1923 года чрезвычайного положения в стране. Министр обороны Отто Гесслер и начальник управления сухопутных войск рейхсвера Ханс фон Сект были наделены исключительными полномочиями.

26 сентября 1923 года консервативный баварский кабинет министров объявил о введении на территории земли чрезвычайного положения и назначил правого монархиста и бывшего премьер-министра Густава фон Кара комиссаром земли Бавария, наделив его диктаторскими полномочиями. Власть была сосредоточена в руках триумвирата – Кара, командующего силами рейхсвера в Баварии генерала Отто фон Лоссова и начальника баварской полиции Ханса фон Зайсера. Кар не признал, что введённое в Германии чрезвычайное положение действительно в отношении Баварии, и отказался исполнять ряд приказаний Берлина, в частности — арестовать троих популярных лидеров вооружённых формирований и закрыть печатный орган НСДАП — газету Völkischer Beobachter. Фон Сект приказал Лоссову закрыть нацистскую газету и арестовать троих лидеров военных отрядов, а 24 октября и вовсе отстранил Лоссова от командования. Однако Кар, не желая соглашаться с подобным диктатом Берлина, объявил, что Лоссов останется командующим силами рейхсвера в Баварии и, пренебрегая положениями статей конституции, потребовал от офицеров и рядовых принести присягу на верность баварскому правительству. В Берлине это расценили как военный бунт, фон Сект направил предупреждение баварскому триумвирату, Гитлеру и вооружённым отрядам, что любое их выступление будет подавлено силой.

Гитлер, вдохновленный примером похода Муссолини на Рим, надеялся повторить нечто подобное, организовав поход на Берлин, и обратился к Кару и Лоссову с предложением предпринять марш на Берлин «до того, как Берлин пойдёт на Мюнхен». Кар, Лоссов и Зайсер, которые не были заинтересованы в проведении бессмысленной акции, 6 ноября проинформировали «Немецкий союз борьбы», в котором Гитлер был ведущей политической фигурой, что не намерены втягиваться в поспешные действия и сами примут решение о своих действиях. Гитлер воспринял это как сигнал, что следует брать инициативу в свои руки. Он решил взять фон Кара в заложники и заставить его поддержать поход.

Начало путча 

Вечером 8 ноября 1923 года высшие чины Баварии — фон Кар, фон Лоссов и фон Зайсер прибыли в Мюнхен, где должны были выступить в огромном пивном зале «Бюргербройкеллер». Послушать их в зале собрались около 3000 человек.

Фон Кар, фон Лоссов и фон Зайсер поднялись на сцену. Кар начал свою речь. Пока он выступал перед собравшимися, около 600 штурмовиков оцепили зал, установив на улице пулемёты, нацеленные на входные двери. Сам Гитлер в это время стоял в дверях с кружкой пива в поднятой руке. После того как оцепление было закончено, примерно в 20 часов 45 минут он, бросив кружку, побежал в середину зала, вскочил на стол, выстрелил в потолок из пистолета и в наступившей тишине прокричал: «Национальная революция началась!» Затем он обратился к изумлённой публике: «Зал окружён шестьюстами вооружёнными до зубов людьми. Никто не имеет права покидать зал. Если сейчас же не установится тишина, я прикажу установить на галерее пулемёт. Баварское правительство и правительство рейха низложены, образуется временное правительство рейха, казармы рейхсвера и земельной полиции захвачены, рейхсвер и земельная полиция уже выступают под знамёнами со свастикой!»

Выступавших нацисты заперли в одной из комнат, и Гитлер с пистолетом в руке стал уговаривать их занять посты в новом правительстве, но безрезультатно. Через некоторое время Шойбнер-Рихтер доставил в пивную генерала Людендорфа, героя Первой мировой войны, который до того ничего не знал о путче, но узнав, тут же поддержал Гитлера. Кар, Лоссов и Зайсер объявили, что присоединяются к походу на Берлин. Гитлер провозгласил фон Кара регентом Баварии и заявил, что в тот же день в Мюнхене будет сформировано новое германское правительство, которое отстранит от власти президента Фридриха Эберта. Людендорфа Гитлер сразу же провзгласил главнокомандующим германской армией (рейхсвером), а себя самого — рейхсканцлером. Примерно в 22 часа 30 минут Гитлер вышел из пивной, чтобы урегулировать стычку между штурмовиками и регулярными формированиями.

Лоссов попросился на улицу, дав Людендорфу «честное офицерское слово», что ему надо дать распоряжения в штабе, Кар и Зайсер также покинули пивную. Кар перевёл правительство в Регенсбург и издал прокламацию, в которой отказался от всех заявлений, сделанных «под дулами пистолетов», и объявил о роспуске НСДАП и штурмовых отрядов. К этому времени штурмовики под командованием Рёма заняли штаб-квартиру сухопутных войск в военном министерстве, но ночью здание оцепили регулярные войска, оставшиеся верными правительству.

В этой ситуации Людендорф предложил Гитлеру занять центр города, рассчитывая, что его авторитет поможет переманить на сторону нацистов армию и полицию.

Марш по Мюнхену 

9 ноября в 11 часов утра собравшиеся нацисты под знамёнами со свастикой и военными штандартами колонной направились к центру города на Мариенплац, надеясь снять осаду с военного министерства. Во главе колонны шли Гитлер, Людендорф и Геринг. По утверждению У. Ширера, в составе марширующих было также несколько заложников. На Мариенплац к демонстрантам присоединился Юлиус Штрейхер, который узнал о путче и приехал из Нюрнберга.

Вначале немногочисленные полицейские патрули пропустили колонну, но когда путчисты вышли на Одеонсплац (неподалёку от министерства обороны), путь им преградили усиленные наряды полиции. Трём тысячам по большей части невооружённых путчистов противостояли 130 вооружённых баварских полицейских под командованием Михаэля фон Година. Гитлер призвал полицию сдаться, но получил отказ, после чего раздались выстрелы (кто начал стрелять первым, точно неизвестно, различные свидетельства противоречивы). В перестрелке погибли 16 нацистов, в том числе Шойбнер-Рихтер, и 4 полицейских. Многие были ранены, в том числе Геринг. Гитлер и другие путчисты бросились на мостовую, а затем пытались скрыться. Людендорф остался стоять на Одеонсплац и был арестован. Через два часа после этого сдался Рём.

Непосредственный свидетель тех событий, исполняющий обязанности генконсула США в Мюнхене Роберт Мёрфи в своих мемуарах писал: «когда началась стрельба… и Людендорф и Гитлер вели себя совершенно одинаково, как и подобает двум закалённым в боях солдатам. Оба одновременно бросились плашмя на землю, чтобы избежать обрушившегося на них града пуль. При этом телохранитель Людендорфа, маршировавший с ним рядом, был убит наповал, как и многие из сподвижников Гитлера».

Список путчистов, погибших 9 ноября 1923 года:
 Феликс Алльфарт, купец, род. 5 июля 1901.
 Андреас Бауридль, шапочник, род. 4 мая 1879.
 Теодор Казелла, банковский служащий, род. 8 августа 1900.
 Вильгельм Эрлих, банковский служащий, род. 19 августа 1901.
 Мартин Фауст, банковский служащий, род. 27 января 1894.
 Антон Хехенбергер, слесарь, род. 28 сентября 1902.
 Оскар Кёрнер, купец, род. 4 января 1875.
 Карл Кун, обер-кельнер, род. 27 июля 1897.
 Карл Лафорс, студент, род. 28 октября 1904.
 Курт Нойбауэр, служитель, род. 27 марта 1899.
 Клаус фон Папе, купец, род. 16 августа 1904.
 Теодор фон дер Пфордтен, судья, род. 14 мая 1873.
 Иоганн Рикмерс, военный, род. 7 мая 1881.
 Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер, инженер, род. 9 января 1884.
 Лоренц Риттер фон Штрански-Гриффенфельд, инженер, род. 14 марта 1899.
 Вильгельм Вольф, купец, род. 19 октября 1898.

Список баварских полицейских, погибших 9 ноября 1923 года:
 Фридрих Финк, род. 23 апреля 1887, он был обервахтмайстером () во 2-й полицейской сотне Баварской государственной полиции ().
 Николаус Холльвег, род. 15 мая 1897, он был унтервахтмайстером () во 2-й полицейской сотне Баварской государственной полиции.
 Макс Шоберт, род. в 1902 или 1903 году, он был хильфсвахтмайстером () во 2-й полицейской сотне Баварской государственной полиции.
 Рудольф Шраут, род. 4 июля 1886, он был гауптманном полиции () и командиром 2-й полицейской сотни Баварской государственной полиции.

Итоги 

Ни население, ни военные не поддержали попытку путча. В течение нескольких дней после него были арестованы все зачинщики, кроме Геринга и Гесса, бежавших в Австрию (Гесс позднее вернулся и тоже был осуждён). Участники шествия, в том числе Гитлер, были приговорены к тюремным срокам различной длительности с отбыванием в тюрьме Ландсберг. Своё наказание они отбывали в достаточно мягких условиях; им даже позволялось собираться за общим столом и обсуждать политические вопросы. Находясь в заключении, Гитлер написал бо́льшую часть книги «Моя борьба».

Использование для пропаганды 
Вопреки ожиданиям Гитлера, Людендорфу не удалось привлечь на свою сторону ни армию, ни полицию; не удалось и добиться поддержки со стороны простых граждан. Однако после прихода национал-социалистов к власти путч был назван Национальной революцией, а 16 погибших путчистов официальная пропаганда стала именовать мучениками. 9 ноября 1935 года саркофаг с прахом этих людей был перенесён на мюнхенскую площадь Кёнигсплац. Здесь были построены два (северный и южный) Храма почёта, располагавшиеся между Административным зданием НСДАП и Фюрербау. Флаг, под которым шли путчисты (и на который, по официальной версии, попали капли крови погибших), использовался в дальнейшем на партийных съездах в Нюрнберге в качестве священного при исполнении ритуала освящения партийных знамен: Адольф Гитлер прикладывал к нему новые знамёна.

С 1933 по 1944 год НСДАП ежегодно отмечала годовщину путча. С 1933 по 1939 год празднование неизменно происходило в зале Бюргербройкеллер при обязательном участии Гитлера. В 1939 году зал был сильно повреждён взрывом в результате покушения на Гитлера, совершённого Георгом Эльзером. В связи с сильным разрушением Бюргербройкеллера проводить празднование в нём стало невозможно, и с 1940 по 1943 год годовщина отмечалась в другом пивном зале — «Лёвенбройкеллере» (сохранился до настоящего времени). В 1944 году празднование проходило в цирке «Кроне» (на этот раз Гитлер в Мюнхен не приехал, и 12 ноября по его поручению выступил рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер).

В кинематографе 
События Пивного путча отражены в телефильме «Гитлер: Восхождение дьявола» / «Hitler: The Rise of Evil» (Канада, США; 2003) режиссёр Кристиан Дюге.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Адольф Гитлер
Генрих Гиммлер
Национал-социалистическая рабочая партия
Веймарская республика
1923
08
Государственные перевороты в Германии
История Мюнхена
11
Конфликты 1923 года
Пивной путч